Morgenbladet har flere betydninger:
 Morgenbladet – dansk avis grundlagt af Christen Berg i 1873; udkom til 1892
 Morgenbladet (partiavis) – dansk illegal avis fra 1944 til 1945
 København (dagblad) – udkom under navnet Morgenbladet fra 1928 til 1931
 Morgenbladet (norsk ugeavis) – norsk ugeavis grundlagt i 1819 af Niels Wulfsberg